Siegel är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bugsy Siegel (1906–1947), amerikansk mafioso
 Carl Siegel (1896–1981), tysk matematiker
 Cord Siegel (född 1968), svensk arkitekt
 Don Siegel (1912–1991), amerikansk filmregissör och producent
 Heinrich Siegel (1830–1899), tysk-österrikisk jurist
 Jan Siegel, pseudonym för författaren Amanda Hemingway
 Jerry Siegel (1914–1996), amerikansk serietecknare
 Ralph Siegel (född 1945), tysk musiker

Tyska efternamn